Вячеслав Домбровский (Вячеславс Домбровскис, ; до 16 лет — Галущенко; род. 27 декабря 1977 в Риге) — латвийский политический деятель и экономист, занимавший посты министра образования и науки Латвии (2013—2014) и министра экономики (в 2014).

Домбровский имеет степень бакалавра Латвийского университета в области экономики и финансов, и докторскую степень университета Кларка (Clark University) в экономике. Домбровский получил латвийское гражданство путём натурализации в 1997 году.

Научную карьеру начал в качестве гостевого исследователя в Центре европейских экономических исследования ZEW в Германии. Возвратившись в Латвию, стал членом правления местного отделения Фонда Сороса.

В 2003 году присоединился к Балтийскому международному центру исследований экономической политики (Baltic International Centre for Economic Police studies, BICEPS) как исследователь, проработал там почти 9 лет. С 2003 года по 2011 год он также преподаватель Cтокгольмской высшей школы экономики (Stockholm School of Economics, SSE, ныне Рижская высшая школа экономики).

Политическая карьера 
Домбровский пришел в политику в 2011 году, когда он присоединился к вновь образованной Партии реформ и был избран членом парламента Латвии. В течение следующих двух лет он был лидером фракции Партии реформ, заместителем ее председателя в парламенте и руководителем подкомитета по налоговой политике.

Домбровский был назначен министром образования и науки Латвии в мае 2013 года, после отставки предыдущего министра Робертса Килиса. Ушёл в отставку в январе 2014 года.

В апреле 2014 года он сменил Валдиса Затлерса на посту председателя Партии реформ, однако в 2015 году эта политическая сила самоликвидировалась. На выборах 2014 года она не выдвигала своего списка, а присоединилась к списку «Единства». Баллотировался по этому списку в XII Сейм и Вячеслав Домбровский, но в парламент не был избран. Депутатом XII Сейма стал на время, пока Янис Рейрс («Единство») выполнял обязанности министра. В апреле 2015 года Вячеслав Домбровский сложил депутатский мандат и заявил об уходе из активной политики.

Исследовательский центр Certus 
В октябре 2015 года Домбровский организовал исследовательский центр Certus при поддержке банка ABLV и ряда других предприятий с идеей подкрепить развитие государства аналитическими расчетами.

Одним из важнейших достижений центра Certus стало исследование профессора бизнес-школы RISEBA Анатолия Прохорова о влиянии отмены подоходного налога на реинвестированную прибыль предприятий, которое поддержало правительство, отменив этот налог с 2018 года.

Кандидат в премьер-министры 
В 2018 году Домбровский присоединился к партии «Согласие» и был выдвинут Нилом Ушаковым и Янисом Урбановичем кандидатом в премьер-министры на парламентских выборах, возглавив партийный список по Риге. Он обозначил в программе партии фактически те же приоритеты экономики, которые были обозначены в исследованиях Certus: биоэкономика; обрабатывающая промышленность; транзит; информационные технологии; Рига — соединяющий город (Gateway City); экспорт образования и медицинских услуг.

Вячеслав был избран в 13 Сейм, получив на этих выборах 34705 «плюсов», только 1354 «вычеркивания» и набрав тем самым 121611 баллов.

Противники Домбровского пеняли ему на большие кредитные обязательства — в декларации кандидата в депутаты он указал, что должен банку свыше 211 тысяч евро, однако это отнюдь не самый большой показатель в кандидатских списках.

Личная жизнь 
В 2013 году развёлся со своей первой супругой Мариной. От первого брака есть дочь Cтелла и сын Владислав. С августа 2017 года состоит во втором браке с Райной Дурея-Домбровской.

На вопросы о том, почему он не указал в партийном списке свою национальность, Домбровский ответил, что его русский дед по линии матери приехал в Латвию как офицер Советской Армии, а по отцу он украинец. Но поскольку его родители развелись, то с двух лет его воспитывал отчим-латыш, которого Домбровский считает своим настоящим отцом. «Это пример того, насколько многонационально наше общество и каждый из нас. Я решил баллотироваться от партии „Согласие“ именно потому, что эта политическая сила не делит людей по национальному признаку», — сказал В. Домбровский.

Примечания 

Депутаты одиннадцатого Сейма Латвии
Депутаты двенадцатого Сейма Латвии
Депутаты тринадцатого Сейма Латвии
Википедия:Биографии современников
Министры образования Латвии
Министры экономики Латвии
Преподаватели Стокгольмской школы экономики
Выпускники Университета Кларка